Jiddu Krishnamurti (1895-1986) – filosofo e teosofo apolide, di origine indiana, allievo di Charles Webster Leadbeater e Annie Besant
 Uppaluri Gopala Krishnamurti (1918-2007) – filosofo indiano, noto come l'"anti-guru"